A Subi-dubi dínók (eredeti cím: Yabba Dabba Dinosaurs) 2020-as amerikai 2D-s számítógépes animációs sorozat, a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki spin-offja. Az Egyesült Királyságban 2020. február 3-án, míg Magyarországon a Boomerang mutatta be 2020. február 29-től.

Ismertető

Szereplők

Magyar változat 

 Felolvasó: Endrédi Máté
 Magyar szöveg: Hanák János
 Hangmérnök és vágó: Bogdán Gergő
 Gyártásvezető: Németh Piroska
 Szinkronrendező: Molnár Ilona
 Produkciós vezető: Marjay Szabina
 További magyar hangok: Szokol Péter, Németh Kriszta, Szabó Andor, Orosz Gergő, Törköly Levente, Sági Tímea, Pálmai Szabolcs

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
A Flintstone család
Az HBO Max saját gyártású műsorai